Томша — река в России, протекает в Островском районе Костромской области. Устье реки находится в 90 км по правому берегу реки Мера. Длина реки составляет 15 км, площадь водосборного бассейна 38,4 км².

Исток реки находится в лесу в 9 км к западу от посёлка Островское. Течёт на северо-восток, в среднем течении на реке деревня Малый Починок. Впадает в Меру выше посёлка Островское.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от города Кострома до Горьковского гидроузла (Горьковское водохранилище), без реки Унжа, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300412110000013667
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001366
 Код бассейна — 08.01.03.004
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Островского района Костромской области
Притоки Меры (приток Волги)